Звенигородский — фамилия. Звенигородские — русский княжеский род, ветвь черниговских князей, а также дворянский род.

Известные носители 
 Звенигородский, Александр Викторович (1837—1904) — коллекционер, издатель книги «История и памятники Византийской эмали: Из собрания А. В Звенигородского» (1892 год).
 Звенигородский, Алексей Юрьевич (ок. 1614 — 1687) — стольник и воевода.
 Звенигородский, Андрей Дмитриевич — русский воевода и дипломат.
 
 Звенигородский, Геннадий Анатольевич (1952—1984)— советский программист и педагог.
 Звенигородский, Григорий Васильевич — воевода и окольничий Русского царства времён предсмутного времени.
 
 Звенигородский, Пётр Никитич — воевода Русского царства служивший вскоре за смутным временем.
 
 Звенигородский, Сергей Григорьевич (1946—1994) — советский футболист.
 Звенигородский, Фёдор Андреевич — воевода и окольничий Русского царства времён смуты.

См. также 
 Звенигород (значения)
 Звенигородка (значения)
 Звенигородская (станция метро)
 Звенигородский переулок

Примечания